Vápno může být:

 oxid vápenatý (nehašené vápno, pálené vápno) – jedna ze základních surovin (pojivo) ve stavebnictví
 hydroxid vápenatý (hašené vápno)
 chlornan vápenatý (chlorové vápno)
 hydraulické vápno  – druh pojiva ve stavebnictví s vlastnostmi na přechodu mezi vápnem a cementem

lidská sídla
 Vápno (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Vápno (Hlavice) – část obce Hlavice v okrese Liberec

jiné 
 vápno  – ve fotbale označuje pokutové území před brankou (takzvané velké vápno a malé vápno)

Související články 
 vápenec (uhličitan vápenatý)
 sádrovec (síran vápenatý)
 vápenka

Externí odkazy